Le flagelleur mental ou illithid est une créature fantastique dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons.

Description physique 
Les illithids sont des humanoïdes maigres et de taille moyenne (plus ou moins de taille humaine). Leur peau est violette, caoutchouteuse et complètement glabre. Leur trait le plus remarquable est les quatre tentacules qui encadrent une bouche de lamproie. Leur tête est bulbeuse avec un cerveau volumineux.

Pouvoirs 
Les illithids disposent tous de puissants pouvoirs psioniques. Le plus marquant est un cône qui jaillit de leur bouche et de leurs tentacules pour briser l'esprit de leurs adversaires.

Mode de vie 
Dans la plupart des univers de Donjons et Dragons, les flagelleurs mentaux vivent dans les profondeurs, comme l'Outreterre dans les Royaumes oubliés ou Khyber dans Eberron. Dans Spelljammer, ils parcourent l'espace dans leurs propres nefs.

Leurs cités sont dirigées par un cerveau gigantesque doté de pouvoirs psioniques. De nombreux esclaves travaillent pour les illithids, généralement sous le joug d'une domination mentale permanente.

Ces esclaves fournissent également un mode de reproduction aux flagelleurs mentaux : en effet, ils sont hermaphrodites et produisent une larve qu'ils implantent dans le cerveau d'un humanoïde d'une autre race. Ce procédé est appelé cérémorphose. L'hôte meurt, le cerveau dévoré par la larve qui grossit et prend le contrôle de son corps, formant un nouvel illithid.

Les flagelleurs mentaux luttent avec de nombreuses autres races pour la domination des souterrains. Parmi ces races sont les drows, les nains, les Kuo-toa et les Aboleths.

Dans la culture populaire 
Un monstre dans Stranger Things, plus particulièrement dans la saison 2 est surnommé le « Mind Flayer », le nom en anglais du Flagelleur mental. C'est aussi le nom d'un épisode, le huitième.

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés